Enrique Diego-Madrazo y Azcona, conocido como el doctor Madrazo (Vega de Pas, Cantabria, 28 de febrero de 1850 - Santander, Cantabria, 8 de noviembre de 1942), fue un destacado cirujano español afín a las líneas de pensamiento progresistas.

Biografía
Hijo de Manuel Diego-Madrazo y Juana Azcona Arroyo, comenzó a estudiar medicina en la Universidad de Valladolid. Posteriormente se trasladaría a la Universidad de Madrid, donde finalizó sus estudios en 1870. Ese mismo año obtiene el doctorado en Medicina y Cirugía en esta misma universidad.

Viaja a Francia y a Alemania donde entra en contacto con las modernas técnicas de medicina y cirugía europeas, técnicas que tratará de introducir en los ambientes institucionales de España durante el resto de su vida, sin lograrlo en gran medida.

Al regreso a su país natal, en 1876, oposita a la Cátedra de Cirugía, lográndola el año siguiente. Sin embargo, el Conde de Toreno, entonces ministro de Fomento, motivado por la ideología de Madrazo cercana a las doctrinas liberales, republicanas y socialistas, le invalida la cátedra.

Comienza a ejercer entonces como médico militar, donde intentará introducir las técnicas europeas recientemente aprendidas. Aquí tampoco es bien recibido: su visión moderna choca constantemente con el capitán general de Madrid, Fernando Primo de Rivera, por lo que decide abandonar el Ejército.

Desde entonces, y hasta 1881, ejerce la medicina en Madrid, alcanzando gran reputación. Pero en ese año le es concedida la cátedra, siendo nombrado Catedrático de Patología Quirúrgica en Barcelona, por lo que se dedica por completo a su verdadera pasión: la docencia. Sin embargo, no logra que se acepten las ideas ya implantadas en Europa, por lo que decide renunciar a la cátedra. Se conserva la carta de renuncia, en la que expresa su posicionamiento.

En 1888 publica las bases de la cirugía actual en sus Lecciones de Patología quirúrgica.

Regresa a la Vega de Pas en 1894 para fundar un sanatorio en un ambiente profundamente rural y marginal, del que era originario. Lo mismo haría en Santander dos años después, donde se trasladó en 1896. El sanatorio que llevó su nombre fue considerado en la época punto de referencia en Europa, no solo por sus instalaciones, sino también por las técnicas médicas en él aplicadas; contaba con buenos laboratorios, incluido el de Anatomía Patológica que dirigía su destacado discípulo J. Herrera Oria, adelantándose varias décadas en definición diagnóstica a la situación media del ambiente médico del entorno. Con sus discípulos y colaboradores, como el cirujano Vicente Quintana, el marqués de Robrero, constituyó un referente de la cirugía en España.

Enrique Diego-Madrazo no solo destacó en el ámbito de la medicina. Fue autor de ensayos y obras de teatro; incluso dirigió, a partir de 1912, la gestión del Teatro Español. Contaba con la amistad de personalidades del mundo de la cultura como Benito Pérez Galdós, Miguel de Unamuno, José María de Pereda, Rosario de Acuña, Matilde de la Torre o Emilia Pardo Bazán, y de la política, como Niceto Alcalá Zamora, Nicolás Salmerón o Indalecio Prieto.

Al comienzo de la Guerra Civil, y coincidiendo con la entrada de las tropas franquistas en Santander, Enrique Madrazo es denunciado y encarcelado durante cuatro años. Le permiten salir de la cárcel, con más de noventa años de edad, ciego y gravemente enfermo, para morir, un año después, el 8 de noviembre de 1942 en compañía de algunos parientes y de Ángel Herrera Oria, quien posteriormente llegaría a ser cardenal.

Referencias externas 
Sanatorio Quirúrgico Madrazo (1898) Memoria y estadística operatoria del primero, segundo y tercer año. Imp. Blanchard y Arce. Santander.
ORIA MARTÍNEZ-CONDE, M. (1985) Homenaje al Dr. Madrazo. Ed. Tantín. Santander.
Varios autores (1985) Diego-Madrazo, Enrique. Gran Enciclopedia de Cantabria. Editorial Cantabria. Santander.

Enlaces externos 
Biografía en Cantabria Joven.
Biografía en la página del Ayuntamiento de la Vega de Pas.
Fondo Enrique Diego-Madrazo, documentación en la Biblioteca de la Universidad de Cantabria, Santander, España.

Médicos de Cantabria
Alumnos de Medicina de la Universidad de Valladolid
Alumnado de las Escuelas Pías
Cántabros del siglo XIX
Cántabros del siglo XX
Fallecidos en Santander
Nacidos en Vega de Pas